Teachers (Britse televisieserie)
Teachers (Amerikaanse televisieserie)
Teachers (film), een dramafilm, met in de hoofdrol Nick Nolte en JoBeth Williams